Hyon ist der Familienname folgender Personen:

 Hyon Chol-hae (1934–2022), nordkoreanischer Politiker und Militär
 Hyon Song-wol, nordkoreanische Sängerin
 Hyon Yong-chol (1949–2015), nordkoreanischer Militär